Lens lamottei är en ärtväxtart som beskrevs av Z.V. Czefranova. Lens lamottei ingår i släktet linser, och familjen ärtväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Linser
lamottei